Дискография американской рэп-рок-группы Kottonmouth Kings.

Студийные альбомы

Сборники и альбомы живых выступлений

Мини-альбомы

Сборники с участием нескольких исполнителей, саундтреки

Участие в композициях других исполнителей

Синглы

Видеоклипы

Видеография 

Kottonmouth Kings
Kottonmouth Kings